Танковая дивизия «Силезия» (), при формировании именовавшаяся как танковая дивизия «Дёбериц» () — тактическое соединение сухопутных войск вооружённых сил нацистской Германии. Принимала участие во Второй мировой войне.

История 
В конце февраля 1945 года была сформирована дивизия, в которую были сведены боевые группы III, IV, VIII военных округов; штабные подразделения IV округа составили штаб дивизии. В марте, когда в стадии формирования находились второй моторизованный полк и зенитный артдивизион, все подразделения «Силезии» передали танковой дивизии «Гольштейн», которую 26 марта поглотила 18-я моторизованная дивизия. Начиная с 28 февраля дивизией командовал полковник Эрнст Веллман.

Боевой состав 
 Танковый батальон «Силезия»
 303-й танковый батальон (3 роты 15-го запасного танкового батальона)
 3-й запасной разведывательный батальон
 Моторизованный полк «Силезия» (2 недоукомплектованных батальона 128-го запасного моторизованного полка)
 Артиллерийский полк «Силезия»
 1-й дивизион 106-го артиллерийского полка, недоукомплектован
 2-й дивизион, недоукомплектован
 Разведывательная рота «Силезия»
 Батарея истребителей танков «Силезия»
 Сапёрная рота «Силезия»
 Рота связи «Силезия»

Ссылки

Литература 
 

Танковые дивизии вермахта во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1945 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году